Матон () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Матон, Жорж (Georges Maton; 1913—1998) — французский велосипедист, бронзовый медалист Олимпийских игр 1936 года.
 Матон де Ла Варенн, Пьер де (Pierre de Maton de La Varenne; 1761—1813) — французский адвокат и публицист, известный своими мемуарами о Французской революции.
 Матон-де-ля-Кур, Шарль-Жозеф (1738—1793) — французский публицист, редактор и издатель.

См. также 
 Мэтон